Појам Кршка Вас може се односити на:

 Кршка Вас (Брежице), насељено место у општини Брежице, Република Словенија;
 Кршка Вас (Иванчна Горица), насељено место у општини Иванчна Горица, Република Словенија